

Великий Камінь — місто, Приморський край
 Великий Камінь — село, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область